Наджикаба () — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Мандуль.

Географическое положение 
Деревня находится в южной части Чада, на правом берегу реки Мула, на высоте 365 метров над уровнем моря.
Населённый пункт расположен на расстоянии приблизительно 507 километров к юго-востоку от столицы страны Нджамены.

Климат 
Климат деревни характеризуется как тропический, с сухой зимой и дождливым летом (Aw в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 26,9 °C. Средняя температура самого холодного месяца (декабря) составляет 25,1 °С, самого жаркого месяца (апреля) — 30 °С. Расчётная многолетняя норма осадков — 1057 мм. В течение года количество осадков распределено неравномерно, основная их масса выпадает в период с апреля по октябрь. Наибольшее количество осадков выпадает в августе (247 мм).

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Моисала.

Примечания 

Населённые пункты Чада